Мусцида — традиционное название звезды, относится к:
 ο Большой Медведицы
 π¹ Большой Медведицы
 π² Большой Медведицы

Большая Медведица (созвездие)